Gyllenhaal pode referir-se a:
 Jake Gyllenhaal, actor dos Estados Unidos
 Leonard Gyllenhaal, entomólogo da Suécia
 Maggie Gyllenhaal, actriz dos Estados Unidos
 Stephen Gyllenhaal, director e poeta dos Estados Unidos